La detentrice del titolo era Samantha Stosur ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Viktoryja Azaranka, la quale a sua volta è stata sconfitta in finale da Serena Williams con il punteggio 6-2, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Viktoryja Azaranka (finalista)
 Agnieszka Radwańska (quarto turno)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Serena Williams (campionessa)
 Petra Kvitová (quarto turno)
 Angelique Kerber (quarto turno)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Li Na (terzo turno)
 Sara Errani (semifinale)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Sabine Lisicki (primo turno)

 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Julia Görges (primo turno)
 Nadia Petrova (quarto turno)
 Roberta Vinci (quarti di finale)
 Christina McHale (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Monica Niculescu (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Zheng Jie (terzo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Varvara Lepchenko (terzo turno)
<li> Peng Shuai (primo turno)

Qualificate 

  Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Nastassja Burnett (primo turno)
  Samantha Crawford (primo turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Edina Gallovits (secondo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)

 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Julia Glushko (primo turno)
 Lara Arruabarrena (secondo turno)
 Elina Svitolina (primo turno)
 Ol'ga Pučkova (terzo turno)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)
 Kristýna Plíšková (secondo turno)

Wildcard 

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Melanie Oudin (primo turno)
 
 Mallory Burdette (terzo turno)
 Julia Cohen (primo turno)
 Victoria Duval (primo turno)
 Olivia Rogowska (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

US Open 2012
WTA Tour 2012